Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 
Le prime tre teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Wang Yeu-tzuoo 
  Marco Chiudinelli (secondo turno)
  Alex Kuznetsov (secondo turno)
  Konstantin Kravčuk (secondo turno)

 Nikola Mektić (secondo turno)
 Mirza Bašić
 Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
 Denys Molčanov

Qualificati

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2013
ATP World Tour 2013